Il significato dell'acronimo MTTR è Mean Time To Repair, traducibile in italiano come Tempo medio di riparazione.

L'MTTR è il valore atteso del tempo al ripristino, dove il tempo al ripristino è l'intervallo di tempo durante il quale l'entità è in uno stato di indisponibilità a causa di un guasto. 

L'MTTR comprende il tempo per la diagnosi, quello per l'arrivo del tecnico di manutenzione, l'arrivo del componente da sostituire e la riparazione vera e propria, incluso un piccolo collaudo.

È un parametro utile per valutare l'efficacia del Servizio di Manutenzione, in particolare sotto l'aspetto della organizzazione logistica.

Bibliografia 
 Bibliografia di riferimento

Voci correlate 
 Manutenzione

Indicatori di manutenzione